Der Begriff Kissenmoos wird für folgende Moose gebraucht:

Die Gattung Grimmia
Grimmia atrata
Grimmia pulvinata, das auch „Polsterkissenmoos“ genannt wird.